Гликин — фамилия; имеет женскую форму Гликина.
 Гликин, Марат Аронович (1914—1996) — советский учёный, специалист в области корабельных радиолокационных средств ВМФ, лауреат Сталинской премии.
 Гликин, Марк Исаакович (род. 1935) — советский учёный в вопросах теории и промышленной практики химической технологии, доктор технических наук, профессор.